Cintrón ist der Familienname folgender Personen:

 Conchita Cintrón (1922–2009), peruanisch-portugiesische Stierkämpferin
 Jeyvier Cintrón (* 1995), puerto-ricanischer Boxer
 Juan H. Cintrón García (1919–2012), puerto-ricanischer Politiker
 Kermit Cintrón (* 1979), puerto-ricanischer Boxer
 Marc Cintron (* 1990), puerto-ricanischer Fußballspieler